Rajd Grecji 1973, (Rajd Akropolu 1973) (pełna nazwa: 21st Acropolis Rally) – szósta runda Rajdowych Mistrzostw Świata sezonu 1973, która odbyła się w dniach 23-28 maja. Zwycięzcą został Jean-Luc Thérier.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki

Klasyfikacja producentów po 6 rundach 

 Uwaga: Tabela obejmuje tylko pięć pierwszych miejsc.

Przypisy 

1973 w Grecji
Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973